Folgende Liste sortiert Länder und Territorien nach der gesamten Länge ihrer Küstenlinie. Dabei werden nur Meeresküsten gezählt und keine Flussufer oder Seegrenzen. Länder mit verschlungenen Küsten oder vielen Inseln haben eine deutlich längere Küstenlinie als die eigentliche Größe des Landes es vermuten lässt. So hat Kanada, welches über den Kanadisch-arktischen Archipel verfügt, die weltweit längste Küstenlinie. Ein Staat ohne jede Meeresküste wird Binnenstaat genannt.

Liste des World Resource Institute 

Alle Angaben stammen von dem World Resources Institute. Zu bedenken ist, dass die Länge der Küstenlinien auch von der Messweise abhängt (Siehe auch: Küstenlänge). Bei den Staaten Iran, Aserbaidschan, Russland, Kasachstan und Turkmenistan sind die Grenzen entlang des Kaspischen Meers als Küstenlinie mitgezählt, obwohl das Kaspische Meer als Binnensee gilt.

Liste des CIA World Factbook 

Alle Angaben stammen aus dem CIA World Factbook. Zu bedenken ist, dass die Länge der Küstenlinien auch von der Messweise abhängt (Siehe auch: Küstenlänge).

Siehe auch 

 Liste von Staaten und Territorien nach Fläche
 Küstenlänge
 Binnenstaat

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Geographie)
Lange